Kościół św. Kazimierza Królewicza w Krakowie (ul. Grzegórzecka)
 Kościół św. Kazimierza Królewicza w Krakowie (ul. Reformacka)